Delegacia de Repressão a Crimes de Informática
 Departamento de Recuperação de Ativos de Cooperação Jurídica Internacional

Desambiguações de siglas